Borie steht für:

 Borie, eine Bauform aus Trockenmauerwerk

Borie ist der Familienname folgender Personen:

 Adolph E. Borie (1809–1880), US-amerikanischen Politiker
 Macarena Borie (* 1994), chilenische Sprinterin